Сель-сюр-Урс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мюсси-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10070.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 35 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 459 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 278 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 210 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 80,1 %). Из 210 активных работали 204 человека (113 мужчин и 91 женщина), безработных было 6 (2 мужчины и 4 женщины). Среди 68 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об